Zeg ken jij de mosselman, een kinderliedje;
Sander Scheurwater alias De Mosselman, een Nederlands hardcore-artiest bekend van onder andere dit lied;
Mosselman Turbo Systems, een Nederlands tuningbedrijf;
Mosselman en Mosselman du Chenoy, ook soms Moschelman geschreven, een Belgische patriciërsfamilie. Leden hiervan: 
Jacques-Dominique Mosselman (1719-1781),
Etienne Mosselman (1751-1831),
Corneille-François Mosselman (1753-1829),
François-Dominique Mosselman (1754-1840), een Belgisch industrieel en bankier,
Dominique Mosselman (1758-1830),
Théodore Mosselman du Chenoy, een Belgisch bankier en senator,
Fanny Mosselman (1808-1880), een Belgische edelvrouwe,
Alfred Mosselman, een Belgisch-Frans industrieel en mecenas,
Laura Mosselman du Chenoy, Prinses Ruffo di Calabria en Hertogin van Guardia Lombardije (1851-1925), de tweede dochter van senator Théodore Mosselman du Chenoy en de grootmoeder van koningin Paola.